Nobile – un aristocratico
 Nobile – uno specifico titolo nobiliare italiano

Persone 
 Nobile – cognome italiano
 Carlotta Nobile (1988-2013) – storica dell'arte, violinista, scrittrice e blogger italiana
 Emilia Nobile (1889-1963) – accademica, filosofa e bibliotecaria italiana
 Francesco Nobile (1824-1892) – politico italiano
 Lucio Nobile (1956) – ex calciatore italiano
 Luigi Nobile (1921-2009) – calciatore italiano
 Matteo Nobile (1973) – ex cestista e allenatore di pallacanestro italiano
 Pietro Nobile (1776-1854) – architetto svizzero-italiano
 Pietro Nobile (1960) – chitarrista italiano
 Rio Nobile, nato Desiderio Nobile (1897-1971) – attore tedesco di origine italiana
 Roberto Nobile (1947-2022) – attore italiano
 Sabrina Nobile (1971) – conduttrice televisiva italiana
 Salvatore Antonio Nobile (1964) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Stefania Nobile (1964) – imprenditrice e personaggio televisivo italiano
 Umberto Nobile (1885-1978) – generale, esploratore, ingegnere e accademico italiano
 Vittorio Nobile (1995) – cestista italiano

Altro 
 Cratere Nobile – cratere lunare
 Ghiacciaio Nobile, in inglese Nobile Glacier – ghiacciaio della Terra di Graham, in Antartide
 Nobile di Parma – tipo di mostarda
 Palazzo Nobile – palazzo storico di Napoli
 Stadio Angelino Nobile – impianto calcistico di Lentini, in provincia di Siracusa